

Cinema
 La notte del giudizio (The Purge) – film del 2013 diretto da James DeMonaco
 La notte del giudizio – serie di film

Televisione
 The Purge – serie televisiva statunitense del 2018

Musica
The Purge – singolo del 2020 dei Within Temptation